Regelenergie ist ein Begriff aus der Energiewirtschaft:
 Regelenergie in Stromnetzen, siehe Regelleistung (Stromnetz)
 Regelenergie in Gasnetzen, siehe Regelenergie (Gasnetz)